Leyesaurus est un genre éteint de dinosaures saurischiens de la famille des Massospondylidae, découvert au sommet de la formation géologique de Quebrada del Barro, vraisemblablement datée du Jurassique inférieur, de la province de San Juan, dans le nord-ouest de l'Argentine.

Une seule espèce est rattachée au genre, Leyesaurus marayensis, décrite par Cecilia Apaldetti et ses collègues en 2011.

Étymologie 
Le nom générique Leyesaurus honore les membres de la famille Leyes, habitant le village de Balde de Leyes, où ils ont découvert le fossile et l'ont signalé au paléontologues du musée de San Juan, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard des Leyes ». Le nom d'espèce marayensis rappelle que le fossile a été trouvé dans le bassin géologique de Marayes-El Carrizal.

Découverte 

L'holotype de Leyesaurus, référencé PVSJ 706, est un crâne quasi complet, avec la mandibule articulée et quelques restes post-crâniens (colonne vertébrale, omoplate, bassin et une patte arrière).

Description 
La longueur totale de Leyesaurus est estimée à , dont  pour le crâne.

Les autapomorphies caractérisant le genre concernent la morphologie de l'os maxillaire, la forme très allongée des vertèbres cervicales et celle de la surface articulaire proximale du métatarse III.

Classification 
Les inventeurs du genre ont souligné la proximité de Leyesaurus avec le genre Adeopapposaurus découvert également dans le Jurassique inférieur de la province de San Juan, mais dans une autre formation géologique (Formation du Cañón del Colorado).

Le cladogramme suivant, établi par Alejandro Otero et ses collègues en 2015 confirme la place de Leyesaurus en groupe frère dAdeopapposaurus et leur position au sein du clade des Plateosauria :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Plateosauria
 Massospondylidae
 Adeopapposaurus

Notes et références

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique inférieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2011